Эпиморфо́з — 
 Эпиморфоз (эмбриология) — прямое развитие организма из зародыша (без провизорных органов, в отличие от метаморфоза),
 Эпиморфоз (биология) — процесс репаративной регенерации органа при потере части органа, характеризующийся, отрастанием недостающей части органа без изменения формы и размера оставшейся части органа, в отличие от морфаллаксиса, когда восстановление функций утерянного участка происходит путём перестройки окружающих тканей или гетероморфоза, когда форма отросшего органа отличается от нормы
 Эпиморфоз (социология) — по Шмальгаузену (1939) — переход от биологической эволюции к социальной

Примечания 

Регенерация